Die 4. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 1. bis zum 12. März 1961 in der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen. Insgesamt traten 12 Mannschaften an. Weltmeister wurde Rumänien, das nach zweimaliger Verlängerung die Tschechoslowakei im Finale mit 9:8 besiegen konnte. Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR traten zum letzten Mal mit einer gemeinsamen Mannschaft an.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Mannschaften in vier Gruppen mit jeweils drei Teams gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Drittplatzierten schieden aus.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Stuttgart, Bietigheim und Ulm statt.

Gruppe B 
Die Spielorte der Gruppe B waren Berlin (West), Wolfsburg und Kiel.

Gruppe C 
Gruppe C trug ihre Spiele in Karlsruhe, Haßloch und Freiburg im Breisgau aus.

Gruppe D 
Die Austragungsorte der Spiele der Gruppe D waren Karlsruhe, Wiesbaden und St. Ingbert.

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Dabei kamen die Gruppensieger der Gruppen A und C sowie die Gruppenzweiten der Gruppen B und D in Gruppe I, die Sieger der Gruppen B und D sowie die Zweiten der Gruppen A und C in Gruppe II.

Gruppe I

Gruppe II

Finalspiele 
Die beiden Ersten der zwei Hauptrundengruppen spielten das Finale aus, die beiden Zweiten das Spiel um Platz 3, die Dritten das Spiel um Platz 5 und die beiden Letzten das Spiel um Platz 7.

Spiel um Platz 7 in Dortmund

Spiel um Platz 5 in Essen

Spiel um Platz 3 in Essen

Finale in Dortmund

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützen

Aufgebote

Medaillengewinner

4. Platz: Deutschland 

Trainer: Werner Vick (DHB), Heinz Seiler (DHV)

Quellen

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1961 IHF (PDF-Datei; 90 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1961

Manner 1961
Handballveranstaltung 1961
Weltmeisterschaft Manner 1961